Fresnedilla puede referirse a:

 la localidad española de Fresnedilla, en la provincia de Ávila; o
 el nombre común de la planta Dictamnus albus.